Pantitlán kan syfta på:

Pantitlán, Mexico City - stadsdel i östra Mexico City
Pantitlán (station) - station i Mexico Citys tunnelbana
Pantitlán, Guerrero - ort i Guerrero, Mexiko